Найс () — фамилия.

Известные носители: 
Найс, Джеффри — британский юрист
Найс, Наташа — американская фотомодель